Sotow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Andrejewitsch Sotow (* 1990), russischer Fußballspieler
 Grigori Fedotowitsch Sotow (1775–1840), russischer Metallurg und Unternehmer
 Oleg Igorewitsch Sotow (* 1984), russischer Handballspieler